

Geografia 
 Gur i Zi – comune del distretto di Scutari (Albania)
 Lough Gur – lago della contea di Limerick (Irlanda)
 Gur – affluente dell'Amur (Russia)

Sigle 
 Gruppo Urbanisti Romani

Codici 
 gur – codice ISO 639-3 della lingua farefare

Altro 
 Lingue gur – sottofamiglia delle lingue niger-kordofaniane
 Gur cake – dolce irlandese

Altri progetti